Philippe Albert peut désigner :
 Philippe Albert (1787-1831), un poète et homme de lettres français ;
 Philippe Albert (1788-1868), un homme politique français ; 
 Philippe Albert (1967-), un joueur de football international belge.